Николай Энгельгардт:
 Энгельгардт, Николай Александрович (1867—1942) — русский писатель, публицист, литературный критик.
 Энгельгардт, Николай Богданович (1737—1816) — могилёвский губернатор (1781—1790).
 Энгельгардт, Николай Николаевич (1730—1778) — генерал-поручик, Выборгский губернатор (1774—1778).
 Энгельгардт, Николай Фёдорович (1799—1856) — генерал-лейтенант, герой Венгерской кампании 1849 года.